Лисвил има више значења:
 Лисвил (Луизијана)
 Лисвил (Охајо)